Der Tower of London ist eine Festung in London. Siehe:

 Tower of London

Danach benannt:

 The Tower of London, A Historical Romance, Roman
 Turm von London, ein neuropsychologischer Test

Außerdem steht Tower of London für
 den Roman The Tower of London, A Historical Romance von William Harrison Ainsworth aus dem Jahr 1840
 den Originaltitel des Films Der Henker von London (1939) von Roland V. Lee aus dem Jahr 1939
 den Originaltitel des Films Der Massenmörder von London von Roger Corman aus dem Jahr 1962